Valemare ima više značenja:
 Valemare (Peskara)
 Valemare (Rijeti)